Competencia de velocidad puede referirse a:

 Automovilismo de velocidad, competencia deportiva de automóviles, en la cual gana el piloto con el coche más veloz del parque. 
 Motociclismo de velocidad, competencia deportiva de motocicletas, en la cual gana el piloto con la motocicleta más veloz del parque.